Plaats in Indonesië
 Suwaru (Bandung), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Suwaru (Pagelaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java